Каритиана:
 Каритиана (народ) — народ в Бразилии, проживающий в штате Рондония. 
 Каритиана (язык) — язык народа каритиана (из языков тупи).